Mark se poate referi la:

 Mark Alexander Abrams 
 Mark Blundell 
 Mark Clinton 
 Mark Donohue 
 Mark Hamill 
 Mark Hendrick 
 Mark Henry 
 Mark Hughes 
 Mark Jansen 
 Mark Killilea Jr.
 Mark Landin 
 Mark Linn-Baker 
 Mark Preston 
 Mark Ronson 
 Mark Shuttleworth 
 Mark Twain 
 Mark Watts 
 Mark Webber

 Deutsche Mark, marcă germană

Vezi și 
 Marc
 Marcu
 Markt
 Market